Ljaschenko (russisch , englische Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:

 Olha Ljaschenko (* 1979), ukrainische Künstlerin
 Olena Ljaschenko (* 1976), ukrainische Eiskunstläuferin
 Roman Jurjewitsch Ljaschenko (1979–2003), russischer Eishockeyspieler